Stéphane Lefebvre (* 16. März 1992 in Noeux-les-Mines) ist ein französischer Rallyefahrer. Er ist der erste Rallyefahrer, der im gleichen Jahr (2014) Junior World Rallye Championship (JWRC) und die Junior European Rallye Championship (JERC) gewonnen hatte. Der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb unterstützt seinen Landsmann in der Karriereplanung.

Karriere 
Stéphane Lefebvre debütierte im Jahr 2010 in der Twingo R2 Trophy, wo er mit Podestplätzen und einem Sieg überzeugte. Im Jahr 2011 und 2012 fuhr Lefebvre bei verschiedenen nationalen und internationalen Meisterschaften mit. Auf dem Beifahrersitz des Peugeot 207 saß ab 2011 Thomas Dubois der ihn bis zur Saison 2014 begleitete. 2012 gewann das Duo die Rallye du Touguet und sie belegten in der französischen Junior Trophy als Peugeot-Rally-Academy-Fahrer den zweiten Gesamtrang. 2013 folgten Einsätze in der European Rallye Championship (ERC) mit einem Peugeot 208 R2. In der Volant-Peugeot-Serie belegte Lefebvre den fünften Rang mit einem Vorjahresauto.  Seinen größten Erfolg konnte Lefebvre 2014 realisieren, als er die WRC3 und die JWRC-Serie gewann. Mit Siegen bei der Rallye Portugal, Polen und Deutschland belegte er in der WRC3, mit einem Citroën DS 3 R3T, den ersten Tabellenrang.

Das Jahr 2015 begann für Lefebvre mit einem Sieg bei der Rallye Monte Carlo, in der WRC2, erfolgreich. Sein Beifahrer Thomas Dubois gab aus familiären und beruflichen Gründen den Rücktritt bekannt. Neu auf dem Beifahrersitz des Citroën DS3 R5 ist Stéphane Prévot. Bei der Rallye Deutschland startete Lefebvre zum ersten Mal in der höchsten Rallye-Klaße WRC mit einem Citroën DS3 WRC des Werksteams. Mit einem zweiten Rang in einer Wertungsprüfung und einem zehnten Gesamtrang überzeugte Lefebvre bei seinem Debüt.

Statistik

WRC-Einzelergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

Rallyefahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1992
Mann